Amerikai Egyesült Államok
 Alpine (Alaszka)
 Alpine (Arizona)
 Alpine (New Jersey)
 Alpine (Oregon)
 Alpine (Tennessee)
 Alpine (Texas)
 Alpine (Utah)
 Alpine (Washington)
 Alpine (Wyoming)

Egyéb
Alpine (gépkocsi) – versenyautó
Alpine (szoftver) - e-mail kliens program